Люляково — село в Болгарии:
 Люляково (Бургасская область)
 Люляково (Добричская область)
 Люляково (Кырджалийская область)